Platy (Xiphophorus maculatus)  é uma espécie de peixe ornamental de água doce e é muito  apreciado por aquaristas () inciantes.

 Origem: América Central (estuário).
 Comprimento máximo: 6 cm.
 Reprodução: ovovivíparo.
 pH: alcalino (7,2 a 7,5).
 Temperatura: 24 a 28 °C.

Aquariofilia